Carles IV de França (1294 – 1328), rei de França 
 Carles IV de Luxemburg (1316 – 1378), emperador del Sacre Imperi Romanogermànic 
 Carles IV de Navarra (1421 – 1461), rei titular de Navarra 
 Carles IV d'Anjou (1436 – 1481), duc d'Anjou i comte de Provença 
 Carles IV de Nàpols (1500 – 1558), rei de Castella, Aragó i emperador
 Carles IV de Lorena (1604 – 1675), duc de Lorena i de Bar
 Carles Manuel IV de Savoia o Carles Manuel IV de Sardenya (1751 – 1802), duc de Savoia i rei de Sardenya 
 Carles IV d'Espanya (1748 – 1819), rei d'Espanya 
 Carles IV de Noruega o Carles XV de Suècia (1826 – 1872), rei de Suècia i de Noruega 
 Carles I d'Àustria i IV d'Hongria (1887 – 1922), rei d'Àustria i d'Hongria